El término bando tiene diferentes significados, en función de su uso:

Administración (primera etimología) 
Bando (del francés ban, y este del franco ban, con influencia de la segunda etimología del término bando), puede referirse a:
 Edicto, ley o mandato publicado de orden superior. Se aplica el nombre también a la solemnidad o acto de publicarlo;
 Bando (derecho): ordenanza o disposición reglamentaria que se publica en nombre de una autoridad civil o militar;
 Bando, forma oficial de los ayuntamientos en España para comunicarse con sus vecinos;
 Echar bando: publicar una ley o mandato.

Segunda etimología 
Bando, en su segunda etimología (tal vez del gótico bandwō, signoo bandera, o del persa band, legión), puede referirse a:
 Bando, facción, partido, parcialidad;
 Bando, sinónimo de «bandada», grupo de aves que actúan de modo homogéneo mientras vuelan o se alimentan.

Otros usos 
 Bando, arte marcial birmano.

Geografía 
 Bandō (坂東市), localidad de la prefectura de Ibaraki, Japón;
 Bando, parroquia de la provincia de La Coruña, en el término municipal de Conjo, formada por la aldea Bando de Abajo y casas diseminadas.

Apellido 
Bandō es también un apellido japonés:
 Bandō Kakitsu I (1847–1893), actor japonés de kabuki también conocido por Ichimura Uzaemon XIV;
 Bandō Mitsugorō VIII (1906-1975),  actor japonés de kabuki;
 Bandō Tamasaburō V (1950-),  actor japonés de kabuki.

Referencias

Enlaces externos